Juan Barreto puede hacer referencia a:
Juan Barreto Cipriani, político venezolano.
Juan Barreto Coloma, político y militar peruano del siglo XIX.
Juan Barreto, pintor peruano del siglo XX.